Laugwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Laugwitz (* 1971), deutsche Verlegerin
 Detlef Laugwitz (1932–2000), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Susanne Laugwitz-Aulbach (* 1960), deutsche Germanistin, Theaterwissenschaftlerin und Kulturdezernentin